Cette page est la liste des chefs de gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès.

Ces derniers portent successivement le titre de Chief Minister, Ministre en chef de 1960 à 1967, puis Premier, le plus souvent traduit en français par Premier ministre, de 1967 à 1983 et enfin celui actuel de Prime Minister, Premier ministre, lors de l'accession du pays à l'indépendance le .

Ministre en Chef (1960-1967)

Premier (1967-1986)

Premier ministre (depuis 1986)

Notes et références 

Saint-Christophe-et-Niévès